Такмичење у скоку увис за жене на Олимпијским играма 1988 одржано је на Олимпијском стадиону у Сеулу. За такмичење су се квалификовале 24 такмичарке из 15 земаља, који су подељени у две групе по 12. Квалификације за 12 финалиста су одржане 29. септембра. Финале је одржано 30. септембра.

Победница је одлучена у мртвој трци на висини новог олимпијског рекорда од 2,03 метра. Трку су водиле светска рекордерка Бугарка Стефка Костадинова и Американка Луиз Ритер. Обе су до последње мерене висине од 2,01 све прескочиле у првом покушају, а нову висину од 2,03 обе су рушиле у сва три скока. Да би се одредио победник, јер су обе имале исти резултат и број скокова, не дозвољен им је још по један (четврти) скок на истој висини. Костадинова је рушила, а Ритерова прескочила 2,03, освојила златну медаљу и постала нова олимпијска рекордерка у скоку увис.

Рекорди пре почетка такмичења 
Стање 28. септембра 1988.

Освајачи медаља

Рекорди после завршетка такмичења

Резултати

Квалификације 
Квалификације обе групе са по 12 такмичарки одржане су 29. септембра 1988. Норма за финално такмичење је била 1,92 метра. Почетна висина у квалификацијама била је 1,70 метара.

Финале 
Финале је одржано 30. септембра. Учествовало је 12 атлетичарки које су прескочиле квалификациону норму од 1,92 метра. Почетна висина у финалу била је 1,75 метара.

Спољашње везе 
 Резултати скока увис за жене на ЛОИ 1988.
 Резултати на -{sports-reference.com/}-

Атлетика на Летњим олимпијским играма 1988.
Скок увис на Летњим олимпијским играма